Stuhr hentyder til flere personer:
 Jerzy (Oskar) Stuhr (* 1947, Kraków)
 Kevin Stuhr Ellegaard (* 1983, København), en dansk fodboldspiller
 Maciej Stuhr (pl)

 Se også
 Stuhr (Niedersachsen) - en kommune i Niedersachsen